Шольц, реже Шольтц () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1833—1924) — германский политический деятель.
 Шольц, Армин (род. 1976) — немецкий профессиональный культурист.
 
 Шольц, Василий Богданович (Вильгельм, 1798—1860) — русский медик.
 
 Шольц, Генрих (1884—1956) — немецкий философ, профессор, логический формалист (логистик), также известный трудами по метафизике и теологии.
 Шольц, Генрих (1933—2003) — немецкий экономист, министр транспорта ГДР.
 Шольц, Георг (1890—1945) — немецкий художник.
 Шольц, Герман (1845—1918) — немецкий пианист.
 Шольц, Густав Карлович (1880—1939) — инженер-архитектор, После 1917 года руководил строительством многих крупных объектов на территории УССР и РСФСР.
 Шольц, Джексон (1897—1986) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Шольц, Иоганн Мартин Августин (1794—1852) — профессор библейской истории, путешественник.
 Шольц, Йосип (1898—1945) — югославский хорватский футболист, полузащитник, участник Олимпиады 1920 года, профессиональный военный, усташский генерал.
 Шольц, Карл Густавович (1837—1907) — архитектор немецкого происхождения, работавший на территории Курской, Харьковской и Черниговских губерний.
 Шольтц, Клаус (1908—1987) — немецкий офицер-подводник.
 Шольц, Коринна (род. 1989) — немецкая кёрлингистка. Чемпионка мира.
 Шольц, Лилли (1903—?) — австрийская фигуристка.
 Шольц, Олаф (род. 1958) — немецкий политик, федеральный канцлер Германии с 2021 года.
 Шольц, Пауль (1902—1995) — политик ГДР.
 Шольц, Том (Дональд Томас) (род. 1947) — рок-музыкант, гитарист, инженер-изобретатель, основатель хард-рок-группы Boston.
 
 Шольц, Фриц фон (1896—1944) — участник Первой и Второй мировых войн, группенфюрер и генерал-лейтенант войск СС.
 Шольц, Хайко (род. 1966) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Шольц, Хильдемар Вольфганг (1928—2012) — немецкий ботаник.
 Шольц, Эльфрида Мария (1903—1943) — немецкая портниха, сестра писателя Эриха Марии Ремарка, жертва нацизма.
 Шольц, Эмилий Васильевич (1841—1913) — действительный тайный советник, сенатор.
 Шольц, Эрнст (1874—1932) — немецкий юрист и политик, министр экономики Германии.
 Шольц, Эрнст (1913—1986) — министр строительства ГДР.
 Шольц, Янош (1903—1993) — американский виолончелист и коллекционер венгерского происхождения.

Двойные фамилии:
 Шольц-Клинк, Гертруд (1902—1999) — лидер Национал-социалистической женской организации.
 Шольц-Куликов, Евгений Павлович (род. 1938) — советский, украинский и российский виноградарь и винодел.
 Шольц фон Розенау, Лоренц (1552—1599) — немецкий ботаник и врач.
 Рогозиньский-Шольц, Стефан (1861—1896) польский путешественник, исследователь Африки.
 Шольц-Рябцева, Варвара Владимировна (1891—1970) — заслуженный учитель школы РСФСР (1945).

См. также 
 Звезда Шольца — двойная система в созвездии Единорога.

Примечания